Boistel se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alphonse Barthèlè Boistel
 Renaud Boistel